Dotter (zangeres), artiestennaam van Johanna Jansson, een Zweedse zangeres.
Dotterbehandelingen, zoals:
Percutane coronaire interventie (dotteren van de kransslagaders van het hart)
Angioplastiek (dotteren in het algemeen, onder andere bij etalagebenen)